BHI peut faire référence à :
  ;
 BHI, un groupe de crunk ou snap, sous-genres de hip-hop ;
 Bau- und Holzarbeiter Internationale, un syndicat international des travailleurs du bois ;
 Black Hills Institute (Institut de recherche géologique des Black Hills) ;
 .